Kabay ist der Name von:

 Barna Kabay (* 1948), ungarischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent
 János Kabay (1896–1936), ungarischer Chemiker und Pharmazeut